BGT peut faire référence à :
  ;
 Diehl BGT Defence, une société d'armement allemande ayant notamment participé au développement de la variante AGM-88D block VI du missile AGM-88 HARM en 2005 pour ajouter un système de navigation par GPS ;
 bouillon glucosé tamponné, un bouillon glucosé tamponné.